A 2010-es Tour Down Under kerékpárverseny 12. volt 1999-óta. 2010. január 19-én kezdődött az ausztráliai Clare-ben és január 24-én ért véget Adelaide-ban. A verseny része volt a 2010-es UCI-világranglistának. Az összetettet a német André Greipel nyerte meg. Második helyen a spanyol Luis León Sánchez végzett, harmadik az új-zélandi Greg Henderson lett.

Részt vevő csapatok 
Mivel a Tour Down Under egy UCI ProTour verseny, az összes ProTour csapat automatikusan részt vett a versenyen. A Team RadioShack és a Team Sky csapatának ez volt az első ProTour versenye. Rajtuk kívül ott volt még a BMC Racing Team és az ausztrál válogatott is szerepelt UniSA néven. A BMC első profi kontinentális csapatként kapta meg a szabadkártyát, valószínűleg azért, hogy a jelenlegi címvédő világbajnok, Cadel Evans hazájában kerekezhessen.

A részt vevő csapatok a következők:
 AG2R La Mondiale  Astana  BMC Racing Team  Caisse d’Epargne  Euskaltel–Euskadi  Footon–Servetto  Française des Jeux  Garmin–Transitions  Liquigas–Doimo  Omega Pharma–Lotto  Quick Step  Rabobank  Team HTC–Columbia Katyusa  Team Milram  Team RadioShack  Team Saxo Bank  Team Sky  UniSA

Szakaszok 
2010-ben a verseny 6 szakaszből állt.

Összefoglaló

1. szakasz

2. szakasz

3. szakasz

4. szakasz

5. szakasz

6. szakasz

Végeredmény

Összegzés

Fordítás

Források

Külső hivatkozások 

 Hivatalos honlap

Tour Down Under
Down Under